Битва — многозначное слово.

 Битва — вооружённое сражение между двумя или несколькими сторонами, находящимися в состоянии войны;
 «Битва» (, 1954) — рассказ американского фантаста Роберта Шекли;
 «Битва» (, 1911) — американский короткометражный фильм.
 «Битва» (2019) — российский художественный фильм.